Muziek
 My Boy (Elvis Presley) (1975), een compositie van Jean-Pierre Bourtayre en Claude François ("Parce que je t'aime, mon enfant"), voorzien van Engelse tekst van Phil Coulter en Bill Martin ("Because I love you my child"), gezongen door onder meer Richard Harris en Elvis Presley
 My boy (Neil Young) (1985), lied van Neil Young
 My boy (Buono!) (2009), een lied van Buono!
 My boy (Saori@destiny) (2009) een lied van Saori@destiny
Film
 My Boy (1921), een Amerikaanse stomme film van regisseur Victor Heerman
 My Boy (2005), een film